Ajdir (en berbère : ⴰⵊⴷⵉⵔ) est un substantif (nom) berbère qui peut signifier « mur » tout comme sa variante agadir. En berbère rifain le terme  signifie soit falaise, précipice, rocher à pic soit bord, côté soit agadir (mur). Il figure comme nom de plusieurs localités de la Berbérie.

Toponymie

Ajdir est le nom d'une oasis algérienne située dans la commune de Charouine, dans la wilaya d'Adrar. L'oasis est constituée de deux localités :
 Ajdir n-Tazzat ;
 et Ajdir n-Minej.

Cap Ajdir est une ville côtière et frontalière entre la Libye et la Tunisie.

Ajdir est le nom de cinq villages au Maroc, dans la région du Rif, au nord-est du pays :
 le premier (Ajdir) se trouve à proximité d'Al Hoceima, est avait été la capitale de la République du Rif de 1922 à 1926 ;
 le second (Ajdir) est situé sur le territoire des Igzennayen, à mi-chemin entre Taza et Nador ;
 le troisième dans le territoire des Ait Temsamane, près du village de Krona ;
 le quatrième est situé sur le territoire des Ait Iznassen, près de Berkane ;
 le cinquième est une fraction de la sous-tribu des Aït Youssef Ou Ali faisant partie du groupe des Aït Ouriaghel.
 Ajdir Izayane est le nom d'une bourgade, un plateau et une forêt à l'est de Khénifra, au pays des Izaïane. C'est le lieu où le roi Mohammed VI a prononcé un discours fondateur, le , dit discours d'Ajdir (ⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ).

Patronyme 
 Foad Ajdir est un joueur français de football américain.

Références 

Homonymie de toponyme